Luscinus ist der Familienname folgender Personen:

 Gaius Fabricius Luscinus, römischer Senator, um 280 v. Chr.
 Othmar Luscinus (* um 1478/80; † 1537), deutscher Humanist und Musiktheoretiker